Ян Войнарский (; 1879, Тарнув — 14 октября 1937, Краков) — польский художник, график, профессор Краковской академии искусств.

Биография 

Родился в семье церковного органиста. С 1902 обучался в Краковской академии искусств под руководством Флориана Цинка, Яна Станиславского и Леона Яна Вычулковского. В 1904—1905 совершил творческую поездку в Италию.

Вернувшись на родину, поступил на работу в мастерскую профессора Юзефа Панкевича.

С 1911 работал в Краковской академии искусств, прошëл путь от младшего ассистента до профессора графики (1929).

В 1937 был награждён золотой медалью на Всемирной выставке в Париже. Его пейзажи получили много наград в стране и за рубежами Польши.

Творчество 

Ян Войнарский — мастер пейзажа, чаще небольшого формата, в которых ощутимо влияние творчества Яна Станиславского.

Широко известный график.

Автопортрет художника находится в коллекции Британского музея, много работ в Краковском Национальном музее и Национальном музее в Варшаве.

Галерея

Ссылки 
 Jan Wojnarski – malarz, grafik, rysownik

Художники-пейзажисты Польши
Художники Польши
Графики Польши
Педагоги Польши
Кавалеры Офицерского креста ордена Возрождения Польши